«Приключения капитана Алатристе» () — испанский исторический телесериал 2015 года, экранизация серии романов о капитане Алатристе.

Сюжет 
Сериал является экранизацией одноимённой серии романов писателя Артуро Переса-Реверте.

Солдат Диего Алатристе воевал под знамёнами короля Филиппа IV на полях Тридцатилетней войны, но после смерти друга Лопе Бальбоа вернулся в Испанию. Сын Лопе — Иньиго — разыскивает Алатристе и присоединяется к нему, так как хочет стать солдатом, как и его отец.

Тем временем Алатристе и сицилианский наёмник Гуальтерио Малатеста получают от королевского секретаря Луиса де Алькесара и инквизитора Эмилио Боканегра заказ на убийство двух иностранцев. В последний момент Алатристе, подозревая, что дело нечисто, не даёт напарнику осуществить убийство и спасает их. Оказывается, что эти иностранцы — принц Уэльский (будущий английский король Карл I) и сопровождающий его герцог Бекингем, которые инкогнито прибыли в Мадрид, чтобы попытаться устроить брак между принцем Уэльским и испанской инфантой…

Съёмки 
Ещё в 2011 году  предложил группе Mediaset снять подобный сериал, но тогда это не было осуществлено.

15 марта 2013 году испанская группа Mediaset España и немецкая группа «Beta Films» достигли соглашения о совместном производстве сериала. Две трети расходов взяла на себя «Mediaset», оставшуюся треть — «Beta Films». Сценарии к сериям написали , , Карлос Молинеро, Марисоль Фарре и Давид Муньос. Было решено снять 13 серий длительностью по 70 минут.

Первый сезон был полностью отснят в Будапеште, где на студии «Korda» были созданы декорации, изображающие старый центр Мадрида. Съёмки начались 17 июня 2013 года, и завершились за 27 недель. Режиссёром первых двух серий был Энрике Урбису, остальные 11 серий режиссировал Сальвадор Кальво.

В ролях

Список серий телесериала

Первый сезон 

Исторические телесериалы Испании
Драматические телесериалы Испании
Приключенческие телесериалы Испании
Телевизионные мини-сериалы 2015 года
Экранизации произведений Артуро Переса-Реверте